Kopis (zwaard), een type zwaard uit de oudheid
Kopis (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen